Tanganella är ett släkte av mossdjur. Tanganella ingår i familjen Victorellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Tanganella